Galaxia – genere di pianta appartenente alla famiglia delle Iridaceae
 Galaxia – nome dato da Isaac Asimov alla collettività di Gaia estesa a tutta la Via Lattea.
 Galaxia – antagonista dell'anime e manga Sailor Moon
 Galaxia – Un motore di Workflow integrato nel CMS TikiWiki